W grupie C Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 znalazły się reprezentacje Niemiec, Ukrainy, Polski i Irlandii Północnej. Mecze zostały rozegrane w dniach od 12 do 21 czerwca 2016.

Tabela 
Legenda:

Mecze

Polska – Irlandia Północna

Niemcy – Ukraina

Ukraina – Irlandia Północna

Niemcy – Polska

Ukraina – Polska

Irlandia Północna – Niemcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Grupa C Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016